Harpalyke (griechisch ) ist der Name 

 Harpalyke (Tochter des Harpalykos), thrakische Heroine und amazonenhafte Kriegerin
 Harpalyke (Tochter des Klymenos) und Tochter der Epikaste, wird von ihrem Vater missbraucht
 Harpalyke (Athen), athenische Jungfrau, stirbt an unerwiderter Liebe zu Iphis
 Harpalyke (Mond), benannt nach der Tochter des Klymenos